Tatort: Brüder ist der Titel folgender Episoden der Fernseh-Kriminalreihe Tatort:

 Tatort: Brüder (1997) aus dem Jahr 1997
 Tatort: Brüder (2014) aus dem Jahr 2014